Cosmètica: Exfoliació (cosmètica), tècnica cosmètica destinada a eliminar cèl·lules mortes de la pell amb una acció física o química.
 Mineralogia: Exfoliació (mineralogia), tendència d'un mineral a trencar-se seguint uns plans ben definits.